Rik Coppens ist der Name folgender Personen:

 Rik Coppens, Spitzname von Hendrik Coppens (1918–2003), belgischen Fußballspieler
 Rik Coppens, Spitzname von Henri Coppens (1930–2015), belgischen Fußballspieler und -trainer